Brünnich er navnet på flere personer:
 Andreas Brünnich (Brünniche) – dansk portrætmaler
 Helge (Georg Jensen) Brünnich – dansk modstandsmand
 Morten Thrane Brünnich – dansk zoolog og mineralog